Bregaglia kan syfta på

 Val Bregaglia – dalgång i Schweiz och Italien
 Bregaglia (kommun) – schweizisk kommun i Val Bregaglia